Васи́лий Заха́рченко:
 Захарченко, Василий Дмитриевич (1915—1999) — советский писатель, публицист и общественный деятель, журналист.
 Захарченко, Василий Иванович (1936—2018) — советский и украинский писатель.
 Захарченко, Василий Петрович (1924—1943) — Герой Советского Союза.